Unter Mikrolithiasis (griechisch μικρός = mikrós = klein, λίθος = lithos = Stein) versteht man in der Medizin die Bildung von kleinen kristallinen Ablagerungen (Konkrementen, Mikrolithen) aus einer Körperflüssigkeit.

Beispiele:
 Biliäre Mikrolithiasis: siehe Gallengrieß
 Nierengrieß
 Alveoläre Mikrolithiasis: Ablagerung von Calciumphosphatkonkrementen in den Lungenbläschen
 Mikrolithiasis testis: Nontumuröse Verkalkung des Hodens

Literatur 
Ribbek/Wiesner: Wörterbuch der Veterinärmedizin, 2. Aufl., S. 784.

Pathologie
Krankheitsbild in der Inneren Medizin